Bischofschloss oder Bischofsschloss ist der Name folgender Bauwerke:

 Bischofschloss (Markdorf)
 Bischofsschloss Fürstenwalde

Siehe auch:

 Bischofsburg
 Bischöfliches Schloss